Taranis steht für

 Taranis, keltischer Gott des Himmels, des Wetters und des Donners
 Taranis (Satellit), ein Erdbeobachtungssatellit
 (5370) Taranis, ein Asteroid
 BAE Taranis, ein Luftfahrzeug

Taranis ist der Familienname folgender Personen:

 Arman Taranis (* 2001), dänischer Fußballspieler